Thorburn est un patronyme porté notamment par :

 Archibald Thorburn (1860-1935), illustrateur spécialisé sur les oiseaux écossais ;
 Chris Thorburn (1983-), joueur professionnel canadien retraité de hockey sur glace ;
 Christine Thorburn (1969-), coureuse cycliste américaine ;
 Cliff Thorburn (1948-), joueur de snooker canadien ;
 Paul Thorburn (1962-), joueur de rugby à XV gallois ;
 Shona Thorburn (1982-), joueuse canadienne de basket-ball.